The Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2010 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2010, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 20 au . James Willstrop remporte son premier Tournament of Champions, en battant Ramy Ashour en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2010
Squash en 2010
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2010